Чемпионат мира по борьбе 1993 года прошёл в нескольких странах. Соревнования по вольной борьбе среди мужчин проходили 25-28 августа в Торонто (Канада), среди женщин 7-8 августа — в Ставерне (Норвегия), а по греко-римской борьбе — 16-19 сентября в Стокгольме (Швеция).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Торонто
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Август 1993 года
Сентябрь 1993 года
Спорт в Канаде в 1993 году
Спорт в Швеции в 1993 году
Международные соревнования по борьбе в Норвегии
Международные соревнования по борьбе в Швеции
Международные соревнования по борьбе в Канаде
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионаты мира в Канаде
Ставерн